Михаи́л Ерофе́ев:
 Ерофеев, Михаил Васильевич (1839—1888) — русский минералог и педагог.
 Ерофеев, Михаил Родионович (1857—1943) — русский военачальник, генерал от инфантерии.